UBC (телеканал) — Business
 University of British Columbia — Университет Британской Колумбии